

Geografia 

 Stonewall – città del Manitoba

 Stonewall – città della Contea di Pamlico, Carolina del Nord
 Stonewall – città della Parrocchia di De Soto, Louisiana
 Stonewall – città della Contea di Clarke, Mississippi
 Stonewall – città  della Contea di Pontotoc, Oklahoma
 Stonewall – census-designated place della Contea di Gillespie, Texas
 Stonewall Inn – bar e monumento nazionale, nel Greenwich Village, a New York, dove ebbero origine i Moti di Stonewall

Navi 
 CSS Stonewall – ariete corazzato degli Stati Confederati d'America, poi venduto al Giappone dove prestò servizio come Kōtetsu, e poi ribattezzata Azuma
 USS Stonewall Jackson (SSBN-634) – sottomarino nucleare classe James Madison varato nel 1963

Storia 
 Moti di Stonewall – serie di rivolte per i diritti dei gay che si svolsero attorno allo Stonewall Inn
 Stonewall – gruppo di attivisti per i diritti gay nel Regno Unito

Cinema 
 Stonewall – film del 1995 diretto da Nigel Finch
 Stonewall – film del 2015 diretto da Roland Emmerich

Altro 
 Stonewall – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Attacco Stonewall – apertura degli scacchi